

Geografia
 Ganassi, municipalità delle Filippine nella Provincia di Lanao del Sur

Persone
 Silvestro Ganassi dal Fontego (* 1492 Fontego presso Venezia; † inconosciuto), flautista e gambista, autore di due metodi per il flauto dolce e la viola da gamba
 Chip Ganassi, ex pilota e proprietario di scuderia automobilistica statunitense
 Sonia Ganassi, mezzosoprano italiana

Altro
 Target Chip Ganassi Racing, scuderia automobilistica statunitense